Miejscowości
 Ziętek – osiedle w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Krupski Młyn

 Osoby
 Bogusław Ziętek (ur. 1964) – polityk i działacz związkowy
 Ewa Ziętek – aktorka
 Jerzy Ziętek (ur. 1901) – generał brygady Wojska Polskiego, wojewoda, poseł
 Jerzy Ziętek (ur. 1956) – polityk, poseł i samorządowiec

 Inne
 Ziętek – polski film dokumentalny